David Ngetich (1972), Keniaans langeafstandsloper (winnaar van o.a. de marathon van Eindhoven)
 David Ngetich (1980), Keniaans langeafstandsloper (winnaar van o.a. de marathon van Warschau)